Cette page liste les représentants du canton d'Argovie au Conseil national depuis la création de l'État fédéral en 1848.

Abréviations des partis 

Autres tendances et mouvements politiques :
 CL : Centre libéral
 CC : Conservatisme catholique
 GD : Gauche démocratique 
 GL : Gauche libérale
 L : Libéralisme

Liste

Notes

Sources 

 

Argovie